Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dmitrij Poljakov che ha battuto in finale Federico Mordegan 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Jens Wöhrmann (semifinali)
 Sascha Nensel (primo turno)
 Martin Sinner (primo turno)
 Markus Zoecke (quarti di finale)

 Henrik Holm (secondo turno)
 Florin Segărceanu (semifinali)
 Marc Rosset (quarti di finale)
 Richard Vogel (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1989